Алексе́й Миха́йлович Дёмин (род. 1959) — российский дипломат; Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.

Биография 
Дёмин, Алексей Михайлович родился в 1959 году. Владеет монгольским и английским языками.

 В 1983 году окончил МГИМО;
 с этого же года работает в системе МИД;
 трудился на различных дипломатических должностях: как в центральном аппарате Министерства, так и за рубежом.
 В 2008—2012 гг. — советник-посланник посольства России в Туркменистане.
 С 2012 года — начальник отдела в Третьем департаменте стран СНГ.
 Приказом по Министерству иностранных дел Российской Федерации в апреле 2014 назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Алма-Ате, Казахстан.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса.

Указом Президента Российской Федерации от 10.06.2017 г. № 263 Дёмину присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса.

Награды 
 Орден «Енбек Үшiн» (2018 год, Казахстанский митрополичий округ Русской Православной Церкви)

Примечания

Ссылки 
 ДЕМИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
 ДЕМИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Дипломаты СССР
Дипломаты России
Консулы России в Алма-Ате